Type 5 – fucile giapponese della seconda guerra mondiale
Type 5 – cannone contraereo giapponese della seconda guerra mondiale 
Type 5 – cannone senza rinculo giapponese da 45 mm della seconda guerra mondiale
Type 5 Ho-Ru – semovente d'artiglieria giapponese della seconda guerra mondiale
Type 5 Na-To – semovente d'artiglieria giapponese della seconda guerra mondiale
Type 5 To-Ku – carro armato anfibio giapponese della seconda guerra mondiale
Type 5 Ke-Ho – carro armato leggero giapponese della seconda guerra mondiale
Type 5 Chi-Ri – carro armato medio giapponese della seconda guerra mondiale
Peugeot Type 5 – modello di automobile prodotto dal 1894 al 1896